Underskott kan avse:

Budgetunderskott – det som uppstår då staten förbrukar mer pengar än den får in
Demokratiskt underskott – brist på demokrati